Termenul „The Mirror” se poate referi la:

Man in the Mirror, șlagăr din anii 1980 cântat de  Michael Jackson
Daily Mirror,  este un ziar tabloid din Marea Britanie
Into the Mirror Black, album al trupei muzicale Power-Metal -Band Sanctuary
The Mirror Crack’d, (Omor în oglindă) film englez produs în anul 1980